Der Kanton Le Diois ist ein französischer Kanton im Arrondissements Die, im Département Drôme und in der Region Auvergne-Rhône-Alpes; sein Hauptort ist Die.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 62 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Châtillon-en-Diois und Treschenu-Creyers → Châtillon-en-Diois

2016: Fusion Aix-en-Diois und Molières-Glandaz → Solaure en Diois

Lediois